Hopeloos (Will Tura), een single van Will Tura uit 1980
 Hopeloos (Stef Ekkel), een single van Stef Ekkel uit 2010
 Hopeloos (computerspel), een computerspel uit 1986